

Persone
Alessandro Liberati (1954-2012) – medico italiano
Angelo Liberati (1946) – pittore italiano
Antimo Liberati (1617-1692) – compositore, cantore e teorico italiano
Carlo Liberati (1937) – arcivescovo cattolico italiano
Edmondo Bruti Liberati (1944) – magistrato e accademico italiano
Ernest Libérati (1906-1983) – calciatore francese
Giulio Liberati (1913-1992) – calciatore italiano
Libero Liberati (1926-1962) – pilota motociclistico italiano
Massimo Liberati (1961) – ex kickboxer italiano
Simon Liberati (1960) – scrittore e giornalista francese
Simone Liberati (1988) – attore italiano

Altro
6417 Liberati – asteroide della fascia principale
Liberati – album dei Krikka Reggae del 2011
Stadio Libero Liberati – impianto sportivo del comune di Terni

Pagine correlate
Liberato